До списку лускокрилих Катару віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані в Катарі.

Згідно з останніми оцінками, існує 34 види лускокрилих із 12 родин, що трапляються на території Катару.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 

 Gegenes nostradamus (Fabricius, 1793)
 Pelopidas thrax (Hübner, 1821)

Синявцеві (Lycaenidae) 
 Azanus ubaldus (Stoll, 1782)
 Brephidium exilis (Boisduval, 1852)
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) — синявець гороховий
 Tarucus balkanicus (Freyer, 1885)
 Tarucus rosacea (Austaut, 1885)
 Zizeeria karsandra (Moore, 1865)
 Zizeeria knysna (Trimen, 1862)

Сонцевики (Nymphalidae) 
 Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) — данаєць Хрисипп
 Junonia orithya (Linnaeus, 1758)
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) — сонцевик будяковий

Косатцеві (Papilionidae) 
 Papilio demoleus Linnaeus, 1758

Біланові (Pieridae) 
 Belenois aurota (Fabricius, 1793)
 Colias croceus (Fourcroy, 1785) — жовтюх помаранчик
 Colotis fausta (Olivier, 1804)
 Colotis phisadia (Godart, 1819)
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) — білан ріпаковий
 Pontia glauconome (Klug, 1829)

Молі

Червиці (Cossidae) 
 Eremocossus vaulogeri (Staudinger, 1897)
 Holcocerus gloriosus (Erschoff, 1874)

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 
 Cornifrons ulceratalis Lederer, 1858
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
 Herpetogramma licarsisalis (Walker, 1859)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775) — вогнівка совкоподібна
 Pyrausta phaenicealis (Hübner, 1818)
 Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)

Еребіди (Erebidae) 
 Clytie haifae (Habich, 1905)
 Lygephila exsiccata Lederer, 1855
 Mocis frugalis (Fabricius, 1775)
 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)

П'ядуни (Geometridae) 
 Scopula coenosaria Lederer 1855
 Scopula minorata (Herrich-Schäffer, 1851)
 Rhodometra sacraria Linnaeus, 1767

Коконопряди (Lasiocampidae) 
 Streblote siva (Lefèbvre, 1827)

Совки (Noctuidae) 

 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758) — совка-гамма
 Cornutiplusia circumflexa Linnaeus, 1767
 Helicoverpa zea (Boddie, 1850)
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808) — карадрина
 Spodoptera littoralis Boisduval, 1833
 Trichoplusia ni (Hübner, 1800—1803)

Бражникові (Sphingidae) 

 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — бражник мертва голова
 Acherontia styx (Westwood, 1847)
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) — бражник берізковий
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) — бражник олеандровий
 Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
 Hyles lineata (Fabricius, 1775)

Примітки

Посилання 
 A Preliminary List of the Insect Fauna of Qatar
 Qatar Insects Project

Лускокрилі
Фауна Катару
катар